Евгений Михайлович Савицкий (30 января 1912 года — 26 июня 1984 года) — советский учёный, специалист в области металловедения, доктор химических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР. Лауреат Сталинской премии (1953) и Государственной премии СССР (1968).

Биография 
Родился 17 (30 января) 1912 года в Мытищах (ныне Московская область). В 1936 году окончил Московский институт цветных металлов и золота, после чего до 1954 года работал в Институте общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова. В 1952 защитил докторскую диссертацию на тему «Исследование влияния температуры на механические свойства металлических систем» и получил ученую степень, а в 1966 году был избран членом-корреспондентом АН СССР. С 1954 года и до конца жизни работал в Институте металлургии имени А. А. Байкова, в 1975—1978 годах был его директором. Похоронен в Москве, на Донском кладбище, колумбарий № 15. Родственное захоронение.

Научная деятельность 
Основное направление научной деятельности ученого — физическая химия и металловедение редких, цветных и тугоплавких металлов. В своих работах определил различные физико-химические постоянные ряда металлов и сплавов, построил диаграммы состояния, исследовал строение и свойства сплавов. Зафиксировал высокую пластичность различных металлических соединений при нагревании, описал причины тепловых зон хрупкости меди и латуни и др. Является основоположник применения ЭВМ для расчета и прогноза состава и свойств металлических соединений на основе данных квантовой физики.

Награды 
 орден Ленина (28.1.1972)
 орден Октябрьской Революции (29.01.1982)
 два ордена Трудового Красного Знамени (8.12.1951; 17.9.1975)
 орден «Знак Почёта» (13.11.1944)
 медаль «За трудовую доблесть» (19.9.1953)
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1946)
 медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Сталинская премия третьей степени (1953) — за расчётные и экспериментальные работы по созданию реакторов для производства трития
 Государственная премия СССР (1968)
 Премия имени Н. С. Курнакова (1973)

Основные труды

Примечания 

Выпускники Московского института цветных металлов и золота (до 1959)
Лауреаты премии имени Н. С. Курнакова
Сотрудники ИМЕТ РАН